Guernica – miasto na północy Hiszpanii
 Guernica (obraz Pabla Picassa)
 Guernica y Luno (zespół muzyczny) – polska grupa anarchopunkowa
 (2293) Guernica – planetoida
 Drzewo z Gerniki (bask. Gernikako Arbola) – dąb symbolizujący wolności biskajskie